When a Man Loves – film del 1911 diretto da D.W. Griffith 
When a Man Loves – film del 1919 diretto da Chester Bennett 
When a Man Loves – film del 1927 diretto da Alan Crosland